

Astronomia 
 Haasttse-baad Tessera – struttura geologica della superficie di Venere

Cinema 
 Baad el mawkeaa – titolo originale del film del 2012 After the Battle
 Break Ke Baad – film indiano del 2010

Geografia 
 Baad – villaggio nello Stato indiano del Karnataka

Altro 
 Baad – gruppo rock giapponese formatosi nel 1992
 Raja di Baad – governante dello Stato indiano di Idar